Carca puede referirse a:
Carcunda, un epíteto despectivo de naturaleza política.
Olla donde se cuece la chicha.
Mugre, suciedad corporal.
Carca, músico argentino.
Carção, localidad portuguesa.